Il singolare del torneo di tennis Samarkand Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michail Južnyj che ha battuto in finale Jan Frode Andersen 7-68, 2-6, 7-68.

Teste di serie 

 Andrej Stoljarov (primo turno)
 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 Vadim Kucenko (quarti di finale)
 Martin Spottl (secondo turno)

 Mark Nielsen (secondo turno)
 Michail Južnyj (Campione)
 Marcello Craca (quarti di finale)
 Ivo Heuberger (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2000